Лицен () — округ в Австрии. Центр округа — город Лицен. Округ входит в федеральную землю Штирия.

Занимает площадь 3270,37 км². Население  человека (на 1 января 2019 года). Плотность населения 24 чел./км².

Административное деление 

Округ разделён на две области, область Лицен и выделенную административную область () Грёбминг. Такое административное деление (выделение экспозитура) есть только в этом округе.

Округ включает в себя 29 общин, в том числе 14 сельских «просто» общин, 10 торговых (рыночных) общин (Marktgemeinde) и 5 городских общин (Stadtgemeinde).

Автомобильные коды: LI в области Лицен, GB в области Грёбминг.

Округа Штирии